Krynice (gemeente), een gemeente in het Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Tomaszowski
 Krynice (Lublin), een plaats in het Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Tomaszowski
 Krynice (Podlachië), een plaats in het Poolse woiwodschap Podlachië, in powiat Białostocki